Deboli (herb szlachecki)
 Henryk Deboli – inżynier wojskowy
 Antoni Augustyn Deboli – chorąży nadworny koronny
 Henryk Zygmunt Deboli – gubernator sandomierski